Миха Зарабец (; род. 12 октября 1991, Ново-Место)  — словенский гандболист, выступает за немецкий клуб «Киль» и сборную Словении.

Карьера 
Миха Зарабец начинал профессиональную карьеру в «Тримо» из Требне. В 2012 году Зарабец перешёл в «Марибор Браник». В 2014 году Миха Зарабец перешёл в «Целе», в составе которого стал трёхкратным чемпионом Словении.

Миха Зарабец выступает за сборную Словении и сыграл за сборную 29 матчей и забросил 63 мяча. Выступал на чемпионате Европы 2016 и чемпионате мира 2017, на котором Словения стала бронзовым призёром.

Достижения 
 Чемпион Словении (3): 2015, 2016, 2017
 Обладатель Кубка Словении (3): 2015, 2016, 2017
 Обладатель Суперкубка Словении (3): 2014, 2015, 2016
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2017
 Победитель Кубка ЕГФ: 2019
 Победитель Лиги чемпионов: 2020

Статистика 
Статистика Миха Зарабец сезона 2019/20 указана на 9.1.2020

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Киля»
 Профиль на сайте ЕГФ

Гандболисты Словении
Игроки сборной Словении по гандболу
Чемпионы Словении по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Тримо»
Игроки ГК «Марибор»
Игроки ГК «Целе»
Игроки ГК «Киль»